Il doppio del Stella Artois Championships 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Todd Woodbridge e Mark Woodforde erano i detentori del titolo, , ma hanno perso in semifinale contro Mark Philippoussis e Patrick Rafter.

Philippoussis e Rafter hanno vinto in finale 6–2, 4–6, 7–5 contro Sandon Stolle e Cyril Suk.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (semifinali)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (secondo turno)
 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (semifinali)
 Ellis Ferreira /  Patrick Galbraith (secondo turno)

 Rick Leach /  Jonathan Stark (quarti) 
 Mark Philippoussis /  Patrick Rafter (campioni) 
 Sandon Stolle /  Cyril Suk (finale) 
 Neil Broad /  Piet Norval (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Stella Artois Championships 1997
ATP Tour 1997